Сезон 2010 MotoGP — 62-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Гран-при 

 † = Ночная гонка
 †† = Субботняя гонка
 ‡ = Только класс MotoGP

Положение в чемпионате мира

Система начисления очков 
 Очки начисляются первым 15 гонщикам. Гонщик должен финишировать в гонке, чтобы получить очки.

Положение в чемпионате мира 
 Гонщики, отмеченные голубым фоном, могут претендовать на звание лучшего новичка года.
 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

MotoGP

Moto2

125cc

Положение в Кубке конструкторов

MotoGP

Moto2

125cc

Участники

Участники в классе MotoGP 

 Все гонщики используют шины Bridgestone.

Участники в классе Moto2 

 Все гонщики используют шины Dunlop.

Участники в классе 125cc 

 Все гонщики используют шины Dunlop.

Ссылки 

Мотогонки Гран-при по сезонам